sundae, amerikai fagylalt gyümölcsökkel
 sundae, koreai véreshurka